False Alarm (falso allarme in lingua inglese) può riferirsi a:

Film 
False Alarm – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope
False Alarm – cortometraggio del 1922 diretto da Erle C. Kenton
False Alarm – cortometraggio di animazione del 1923 diretto da Dave Fleischer
False Alarm – cortometraggio di animazione del 1933 diretto da Dick Huemer
False Alarm – cortometraggio del 1993 diretto da Irini Symeonidou
False Alarm – cortometraggio del 2009 diretto da Stuart Parkins
False Alarm – cortometraggio del 2010 diretto da Warren J. Anderson

Musica 
False Alarm – gruppo musicale statunitense
False Alarm – EP di KT Tunstall del 2004
False Alarm – singolo dei The Bronx del 2004
False Alarm – singolo di The Weeknd del 2016
False Alarm – album dei Two Door Cinema Club del 2019